Чемпионат Мексики по футболу (допрофессиональный период) — турнир по футболу, проводившийся в Мексике в первой половине XX века, до введения профессионализма в этом виде спорта и учреждения Примеры.

В Мексике, подобно Аргентине, чемпионские титулы у клубов не учитывают допрофессиональный период. Они указываются отдельно от профессиональных титулов.

Чемпионы и вице-чемпионы по сезонам

Титулов по клубам 
 Реал Эспанья — 14
 Реформа Атлетик Клуб — 6
 Америка Мехико, Некакса (Мехико) — по 4
 Пачука Атлетик Клуб — 3
 Астуриас, Атланте (Мехико), Марте — по 2
 Британский клуб, Германия, Крикетный клуб, Мексика, Орисаба Атлетик Клуб — по 1

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на сайте rsssf.com

Мексика